Дзерин — українське прізвище, яке утворене від слова Дзера.

Походження 

Прізвище, очевидно, походить від слова «дзера» — «молочна сировотка». Можна припустити, що таке прізвисько отримав чоловік, який виготовляв молочні продукти або торгував ними.

Також основою прізвища, можливо, стало нецерковное ім'я Дзера з тим самим значенням. А згодом слово трансформувалось у прізвище Дзерин.
.

Відомі носії 

 Дзерин Антон Миколайович (1996—2017) — старший солдат Збройних сил України, що загинув під час Війни на сході України.
 Дзерин Микола Михайлович (нар. 1975 р.) — заступник голови Ямпільського загального місцевого районного суду Вінницької області.
 Дзерин Михайло Федорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Дзерин Олег Миколайович (нар. 1997 р.) — український футболіст.
 Дзерин Олександра Іванівна — кандидат технічних наук, ассистент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Примітки